Money () — английское слово, обозначающее особый товар, являющийся универсальным эквивалентом стоимости других товаров и услуг. Слово часто встречается в различных названиях, в частности - в названиях многих художественных произведений.

Музыка 
 «Money» — альбом группы Montrose.
 Money — альбом группы KMFDM.
 «Money» — песня и второй сингл с этого альбома.
 «Money» — песня Майкла Джексона.
 «Money» — песня певицы Джамелия.
 «Money» — песня группы Pink Floyd.
 «Money (That's What I Want)» — песня Баррета Стронга, которую перепевали «The Beatles» и другие артисты.
 «Money, Money, Money» — песня группы ABBA.
 Money — песня французского диджея Дэвида Гетта.

Электронные платежные системы 
 IntellectMoney — платёжная система.
 Perfect Money — платёжная система.
 RBK Money (ранее RUpay) — платежная система российской медиагруппы «РосБизнесКонсалтинг».
 V-money — платёжная система.
 Webmoney — популярная платёжная система.

Прочее 
 Hitman: Blood Money — компьютерная игра в жанре стелс-экшен.
 Microsoft Money — более не выпускаемое приложение для учёта финансов компании Microsoft.
 «Old Money» — серия второго сезона мультсериала «Симпсоны».
 WWE Money in the Bank — шоу реслинга, проводимое организацией World Wrestling Entertainment.
 «Moneyball» — биографическая спортивная драма.

См. также 
 Деньги (значения).